Rajd Finlandii 2017 (67. Neste Oil Rally Finland 2017) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 27 lipca do 30 lipca 2017 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage – OS25

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

2017
Finlandia
2017 w Finlandii
Sport w Jyväskylä